Гран-при Айфеля — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Был включён в календарь 2020 года в связи отменой ряда этапов из-за пандемии COVID-19. Гран-при прошёл на трассе Нюрбургринг.

Впервые Гонка Айфеля проходила в 1922 году в окрестностях нагорья Айфель между городами Нидегген, Воллерсхайм, Флаттен, Хаймбах и Хазенфельд. Её победителем стал Фритц фон Опель на автомобиле собственного производства. В 1927 году, после постройки стационарного автодрома, гонки стали проводить на нём. Заезды проводились на спортивных автомобилях в рамках гонок Гран-при. Среди победителей были такие известные гонщики тех времён как Рудольф Караччола, Тацио Нуволари, Бернд Роземайер и 5-кратный чемпион мира в Формуле-1 Хуан-Мануэль Фанхио.

Победители Гран-при Айфеля

Победители Eifelrennen

Примечания

Ссылки 
 1922
 1924 
 1927
 1930s

Айфель